

Localidades

Cry (Yonne)

Outros
Cry (canção de Kelly Clarkson)
Cry (canção de Mandy Moore)
Cry (canção de Michael Jackson)

Veja também
Krai

Desambiguação